Горюны:

 Горюны — небольшой субэтнос русского народа, который проживает в центральной части Сумской области (с 1991 Украина).
 Горюны — деревня в Холм-Жирковском районе Смоленской области России.
 Горюны — прежнее название деревни Анино Волоколамского района Московской области).
 Горюны — прежнее название села Гурино Харьковского района Харьковской области.